Linga Sound kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Linga Sound (sund i Storbritannien, Shetlandsöarna), Skottland, 
 Linga Sound (sund i Storbritannien, Orkneyöarna), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar